«Рух» () — украинский футбольный клуб из города Львова (до лета 2019 представлял город Винники). Основан в 2003 году. С сезона 2016/17 получил профессиональный статус. Серебряный призёр второй лиги Украины (2016—2017).

История 
В 2003 году по инициативе Мирона Маркевича, который родился в Винниках, был создан футбольный клуб под названием «Рух» («Движение»). На вопрос, почему именно «Рух»?, Маркевич ответил: — «Потому что Рух — это жизнь!»

В том же году также по инициативе Маркевича была открыта детская футбольная школа «Рух», где директором был назначен Юрий Гданьский, а тренерами Роман Гданьский, Игорь Дидык, Маркиян Шкраба, Олег Леган. В 2009 году Маркевич создал взрослую футбольную команду «Рух». Президентом стал Григорий Петрович Козловский, а главным тренером Роман Гданьский.

Много лет команда города выступала в чемпионате области, неоднократно принимала участие в чемпионате Украины среди коллективов физкультуры, а также в чемпионате Львова. Впоследствии команда дебютировала в чемпионате Украины и кубке Украины среди любителей, где за три года команда дважды становилась вице-чемпионом и раз чемпионом Украины среди любителей.

В сезоне 2015 клуб подписал бывших игроков киевского «Динамо» Александра Алиева и Максима Шацких. С сезона 2016/2017 клуб получил профессиональный статус.

Команда играла на стадионе «Скиф», который принадлежит Львовскому национальному университету. Однако после выхода «Руха» в Премьер-Лигу команде пришлось сменить стадион в связи с несоответствием «Скифа» для соревнований высшего уровня. Поэтому с августа 2020 года «Рух» переехал на главный стадион города — «Арену Львов», которую клуб успел забрендировать своей фирменной символикой для лучшего вида домашних матчей.

Руководство 
 Президент: Юлия Думанская
 Генеральный директор: Игорь Дедышин
 Спортивный директор: Владимир Лапицкий
 Исполнительный директор: Ростислав Пузанский

Тренерский штаб 
 Главный тренер: Леонид Кучук
 Старший тренер: Виталий Романюк
 Тренер: Юрий Шевчук
 Тренер юношеской команды: Виталий Пономарёв
 Помощник тренера юношеской команды: Иван Шуга
 Тренер вратарей юношеской команды: Андрей Радь
 Тренер-аналитик юношеской команды: Марьян Шевчук

Состав 

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |

Трансферы 2022/23

Пришли

Ушли 

* В аренду. 
** Из аренды. 
*** Свободный агент.

Достижения 
Вторая лига Украины
 Серебряный призёр: 2017
Любительский чемпионат Украины
 Чемпион: 2014
 Серебряный призёр (2): 2013, 2015
Чемпионат Львовской области
 Чемпион (4): 2012, 2013, 2014, 2015
Кубок Львовской области
 Обладатель (3): 2012, 2014, 2015
Суперкубок Львовской области
 Обладатель: 2013

Примечания

Ссылки 
 

ФК «Рух» Львов
Футбольные клубы Львова
Винники